Rue Pasteur es un odónimo de frecuente uso en los países francófonos.

Frecuencia de uso 
En Francia, se trata uno de los nombres de calle más corrientes, luego de rue de la Fontaine y antes que rue des Jardins ; según el servicio postal en Francia, existen más de dos mil calles que llevan ese nombre en diferentes ciudades francesas.

Se puso ese nombre a esas calles, en homenaje al científico Louis Pasteur. Se trata del odonime más utilizado en Francia asociado a una personalidad ; el segundo odonime de personalidad en cuanto a frecuencia de uso es rue Victor-Hugo.

Notas y referencias

Artículos conexos 
 Rue Victor-Hugo
 Rue des Jardins
 Rue des Écoles
 Rue de la Gare
 Rue Principale
 Rue de la Mairie
 Rue du Stade
 Rue de la Fontaine
 Odónimo

Enlaces externos 

Francofonía
Nomenclatura